Jungfrufödsel kan syfta på:

 Jungfrufödsel – en form av asexuell förökning genom produktion av avkomma ur obefruktade ägg, se partenogenes
 Jungfrufödelse – föreställningen att en kvinna blir havande och föder ett barn utan någon mans medverkan